Оле́г Леоні́дович Фе́нь ( — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1979 року в місті Кременчук; закінчив ПТУ № 22, здобув за спеціальність слюсаря-зварювальника. Строкову службу проходив у Західній Україні, по демобілізації працював на будівництві в Києві.

В часі війни мобілізований як доброволець, від 15 серпня 2014-го — солдат, гранатометник 93-ї бригади.

З жовтня 2014 року перебував на передовій у зоні бойових дій, захищав Донецький аеропорт. Переніс операцію, приїхав додому провідати доньку; скаржився на погане самопочуття, проте до лікаря звернутися не встиг. 23 серпня 2015-го тіло Олега знайшли у під'їзді будинку — помер від гострої серцевої недостатності.

Похований в Кременчуці на Свіштовському кладовищі.

Без Олега лишилися дружина та донька 2009 р.н.

Вшанування 
 нагороджений відзнакою «За вірність народу України» І ступеня (рішення Полтавської обласної ради від 21 жовтня 2015, посмертно).

Джерела 
 Книга пам'яті
 Сьогодні похорони Олега Феня

Уродженці Кременчука
Померли в Кременчуці
Поховані в Кременчуці